Waldenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand R. Waldenberger (* 1958), österreichischer Herzchirurg und Hochschullehrer
Franz Waldenberger (* 1961), deutscher Professor für Japanische Wirtschaft, Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien Tokyo
 Herbert Waldenberger (1935–2017), deutscher Politiker (CDU)
 Holger Waldenberger (* 1967), deutscher Quizspieler

Siehe auch:
 Waltenberger
 Waldenberg